«Особое мнение» () — американский научно-фантастический фильм Стивена Спилберга по мотивам одноимённого рассказа Филипа Киндреда Дика.

Сюжет 
2054 год. Вашингтон. Джон Эндертон — капитан полиции, командир подразделения профилактики преступлений Precrime, благодаря которой число убийств удалось свести до нуля. Три провидца («прова»), находящиеся в изоляции, видят преступления, которые будут совершены в ближайшем будущем. Картины их видений выводятся на экран, система выдаёт имена убийцы, жертвы, время убийства и тип преступления (преднамеренное или непреднамеренное). Эндертон делает выводы о месте события и вместе с командой предотвращает преступление. Несостоявшихся убийц помещают в анабиозные капсулы. Также «провы» видят повторные видения — «эхо» — которые подлежат удалению из памяти системы.

В начале фильма Эндертон буквально в последнюю секунду успевает остановить ревнивого супруга Говарда Маркса, который пытается убить жену и её любовника. Очутившись в непосредственной близости от провидцев, Эндертон вступает в контакт с провидицей Агатой. Агата показывает ему мучающее её повторное видение («эхо») одного из давних убийств, при котором в озере топят женщину. Пытаясь разобраться в видении Агаты, Эндертон направляется в «Отдел содержания заключённых», где рассматривает запись предсказания Агаты. Жертва — Энн Лайвли — избавилась от наркомании, но затем бесследно исчезла. Эндертон обнаруживает, что видение Агаты стёрто из базы данных отдела, также пропали предвидения из ещё дюжины дел. Он докладывает об этом своему начальнику — главе проекта Ламару Бёрджессу.

На днях состоится референдум о принятии системы «Precrime» по всей территории страны. Генеральный прокурор посылает инспектора Дэнни Уитвера для детальной проверки проекта. Разбирая следующее дело о предумышленном убийстве некоего Лео Кроу, Эндертон с ужасом обнаруживает себя в роли убийцы. Он отказывается сдаться своим коллегам и пускается в бега. Избежав погони, Эндертон является к создателю проекта — доктору Хинеман. Пенсионерка рассказывает Эндертону, что медиумами стали дети наркоманов, родившиеся с серьёзными церебральными пороками. Трое провов не всегда видят одинаковое будущее. Таким образом, вариант, который видят двое провов из трёх, называется «мнением большинства», а тот, который видит третий пров, — соответственно «мнением меньшинства» (в оригинале — , в русском устоявшемся переводе этот термин переводят как «особое мнение».) Этот вариант немедленно стирается из памяти системы, чтобы не допускать сомнений в системе правосудия и поддерживать веру в «непогрешимость профилактики». Однако «особое мнение» невозможно убрать из памяти прова. Поэтому Эндертон должен найти прова и скачать данные из его памяти. Самым одарённым из провидцев является девушка — Агата. Как правило, «особое мнение» бывает у самого одарённого прова.

Доктор Соломон Эдди пересаживает Эндертону чужие глаза, благодаря чему система тотальной идентификации по радужной оболочке глаза (СканГлаз) определяет его как «мистера Якамото». Эндертон похищает Агату из центра «Precrime» и с помощью своего знакомого, Руфуса, скачивает данные из её мозга. Наряду с видениями других преступлений, в нём содержится также видение об убийстве Энн Лайвли. Однако никакого «особого мнения» относительно преступления Эндертона там нет. Эндертон проникает в номер 1006, где он должен убить Лео Кроу, и видит на его постели гору снимков похищенных детей, среди которых находит фотографию своего сына, пропавшего шесть лет назад. Кроу признаётся в убийстве Шона. Отсчёт времени заканчивается, но Эндертон вместо убийства зачитывает Кроу его права перед арестом. Удивлённый Кроу заявляет, что некто обещал ему позаботиться о его семье, если Эндертон убьёт его, и дал снимки детей. Кроу хватает руку Эндертона с зажатым в ней пистолетом, заставляет его нажать на спусковой крючок и выпадает в окно. Предсказание медиумов сбылось, но не совсем так, как было в видении.

Уитвер, ранее работавший в отделе по расследованию убийств, понимает, что убийство Лео Кроу подстроено. Он показывает Ламару Бёрджессу видения близнецов и видение Агаты по записям из киберсалона Руфуса: в одном видении волны двигались в сторону берега, в другом — от берега. Уитвер считает, что Агата видела новое, другое преступление, похожее на первое. В этом заключалось её «особое мнение», которое было удалено. Уитвер делает вывод, что кто-то нанял преступника для убийства Энн Лайвли, бойцы отдела предотвратили это убийство, и затем таинственный заказчик уже собственноручно утопил Лайвли точно таким же способом, обманув систему. Видение нового убийства восприняли как «эхо» первого и удалили его из системы. Уитвер считает, что убийца работает в системе Precrime. Выслушав всё это, Бёрджесс хладнокровно расстреливает Уитвера из пистолета Эндертона, заявив, что система Precrime сейчас отключена, и посылает группу на захват в дом Эндертонов. Перед арестом Джон успевает сказать жене, что его подставили из-за того, что он узнал об Энн Лайвли.
 
Бёрджесс передаёт вещи пойманного Эндертона его жене, но случайно проговаривается, что Лайвли была утоплена. Осознав, что Ламар является убийцей, жена Джона освобождает мужа из заключения в анабиозной капсуле. На приёме в честь Бёрджесса один из бывших сослуживцев, а ныне — единомышленников Эндертона выводит видения на большой экран, разоблачая преступление. Причиной убийства стало то, что Энн Лайвли была матерью Агаты и, вылечившись от наркомании, захотела забрать дочь из системы, а так как Агата была самой одарённой из «провов» и их опорой, то без её участия система не могла работать. Ламар пригласил Лайвли на озеро, бойцы арестовали нанятого им преступника, после чего Ламар надел маску убийцы и утопил Лайвли.

Медиумы выдают новое предсказание: жертва — Эндертон, убийца — Ламар. Эндертон ставит Ламара перед выбором: если Ламар убьёт его, то детище Бёрджесса, система Precrime — достоверна, но самого Бёрджесса ждёт анабиоз. Если он поступит как хозяин своей судьбы и оставит Эндертона в живых, то система окажется несостоятельна, и её закроют. Ламар делает свой выбор и совершает самоубийство.

Систему Precrime упраздняют, заключённых амнистируют, оставив их под полицейским наблюдением, а медиумов переселяют в уединённое засекреченное место.

В ролях

Награды и номинации 
 2003 — номинация на премию «Оскар» за лучший звуковой монтаж (Ричард Химнс, Гэри Райдстром).
 2003 — номинация на премию BAFTA за лучшие визуальные эффекты (Скотт Фаррар, Майкл Лантьери, Натан МакГиннесс, Генри ЛаБанта).
 2003 — 4 премии «Сатурн»: лучший научно-фантастический фильм, лучший режиссёр (Стивен Спилберг), лучшая женская роль второго плана (Саманта Мортон), лучший сценарий (Скотт Фрэнк, Джон Коэн), а также 6 номинаций: лучшая мужская роль (Том Круз), лучшая мужская роль второго плана (Макс фон Сюдов), лучшая музыка к фильму (Джон Уильямс), лучшие костюмы (Дебора Линн Скотт), лучший грим (Мишель Бурк, Камилль Кэлвет), лучшие спецэффекты (Скотт Фаррар, Генри ЛаБанта, Майкл Лантьери, Натан МакГиннесс).
 2003 — 3 номинации на премию «Спутник»: лучшая операторская работа (Януш Камински), лучшие визуальные эффекты (Скотт Фаррар), лучший звук (Ричард Химнс, Гэри Райдстром).

Продолжение в виде сериала 
С 21 сентября по 30 ноября 2015 года на телеканале Fox в эфир выходил сериал «Особое мнение», действие которого происходит спустя 11 лет после событий фильма. Сериал был разработан Максом Боренштейном и спродюсирован компаниями Amblin Television, Paramount Television и 20th Century Fox Television.

Отзывы 
По мнению специалистов, фильм точно предсказал развитие технологии распознавания образов и те опасности, которая она представляет для свободы личности.

Примечания

Литература 
 .

Ссылки 

Фильмы Стивена Спилберга
Фильмы США 2002 года
Фантастические фильмы 2002 года
Фильмы-антиутопии 2000-х годов
Фильмы-боевики США
Фильмы в жанре киберпанк
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-триллеры США
Экранизации произведений Филипа Дика
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы Amblin Entertainment
Фильмы DreamWorks Pictures
Фильмы с музыкой Джона Уильямса